Тип монет Десять сантимов «Марианна» () разработал Анри Лагрифул.

Таблица

Памятные монеты 
Памятные монеты номиналом в десять сантимов не выпускались.

Ссылки 
 «Valeur des Monnaies de France» de René Houyez éditions GARCEN

Также 
 Французский франк

Примечания 

Монеты Франции
Номиналы в сантимах